Malatni enzim se može odnositi na dekarboksilirajuće malatne dehidrogenaze:

 Malat dehidrogenaza (dekarboksilacija) () ili NAD-malatni enzim
 Malat dehidrogenaza (dekarboksilacija oksaloacetata) (), NAD-malatni enzim
 Malat dehidrogenaza (oksaloacetat-dekarboksilacija, NADP+) () ili NADP-malatni enzim 

uključujući

 D-malat dehidrogenaza (dekarboksilacija) ()